Junius Street (straat) - straat in New York
 Junius Street (New Lots Line) - metrostation aan bovenstaande straat